

Беверлі — місто, Англія

Беверлі — місто, штат Канзас
 Беверлі — місто, штат Массачусетс
 Беверлі — місто, штат Нью-Джерсі
 Беверлі — місто, штат Західна Вірджинія
 Беверлі — селище, штат Огайо